Diabetes mellitus – cukrzyca
 Dermatomyositis – zapalenie skórno-mięśniowe
 DM – Deutsche Mark
 DM – eksploracja danych (ang. Data Mining)
 DM – radziecka mina przeciwtransportowa
 DM – skrót nazwy zespołu Depeche Mode
 Deathmatch – rodzaj rozgrywki w grach first-person shooter
 DM Drogerie Markt – sieć drogerii w Niemczech
 DM – skrót od Direct Message wykorzystywany w social mediach oznaczający prywatną wiadomość.

Zobacz też 
 dm

Przypisy